Ucar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Udzjar, distrikt, 
 Ujar (distriktshuvudort), Udzjar,

Spanien 

 Úcar, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Ucar (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar